Мартиновићи могу бити:

 Мартиновићи (Глина), насеље у граду Глини, Банија, Хрватска
 Мартиновићи (Гусиње), насеље у општини Гусиње, Црна Гора
 Мартиновићи (Жупа дубровачка), насеље у општини Жупа дубровачка, Хрватска